twee naburige gemeenten:
 Saint-Gingolph (Frankrijk)
 Saint-Gingolph (Zwitserland)